Олехновичи  — топоним.

Беларусь 
 Олехновичи — деревня, Малечский сельсовет, Берёзовский район, Брестская область
 Олехновичи — агрогородок, Олехновичский сельсовет, Молодечненский район, Минская область

Железнодорожная станция 
 Олехно́вичи — станция электропоездов, Молодечненский район, Минская область